This Is It puede referirse a:

Música 
 This Is It, serie de conciertos de Michael Jackson.
 Michael Jackson's This Is It, una película sobre los ensayos de Jackson para los conciertos.
 This Is It (álbum de Michael Jackson).
 "This Is It" (canción de Michael Jackson).
 This Is It (álbum de Bride).
 This Is It (álbum de Jack Ingram).
 This Is It: The Best of Faith No More, un álbum.
 This Is It! (The A&M Years 1979–1989), álbum de Joe Jackson.
 This Is It!, un álbum de Betty Davis
 This Is It, un álbum de Melba Moore
 "This Is It" (canción de Melba Moore).
 "This Is It" (canción de Kenny Loggins).
 "This Is It", canción de Ryan Adams de Rock n Roll.
 "This Is It", canción de Staind de The Illusion of Progress.

Literatura 
 This Is It (novela), una novela de Joseph Connolly.